

Codici 
 CZO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chistochina (Stati Uniti)

Mineralogia 
 Czo – abbreviazione di clinozoisite

Note